Ein Immunitätsnachweis weist eine Immunität gegen eine Krankheit nach. Siehe dafür 
 Impfausweis für durch Impfung erworbene Immunität
 Immunitätsausweis für durch Krankheit erworbene Immunität